Anne Hathaway (Shakespeare) (1556-1623), echtgenote van William Shakespeare
 Anne Hathaway (1982), Amerikaanse actrice 
 Bradley Hathaway (1982), Amerikaans dichter en muzikant
 Donny Hathaway (1945-1979), muzikant
 Henry Hathaway (1898-1985), Amerikaans filmregisseur
 Lalah Hathaway (1968), zangeres (R&B/jazz)